CGE es una sigla que puede significar:

 CGE o Compañía General de Electricidad de Chile, matriz del Grupo CGE.
 Grupo CGE, empresa energética de Chile.
 Confederación General Económica, confederación gremial de la pequeña y mediana empresa en Argentina.